

Ордабаси — село, Ордабасинський район, Південно-Казахстанська область
 Ордабаси — професіональний футбольний клуб з міста Шимкент

Див. також 
 Ордабасинський район